Výraz Jirka může znamenat:

 domácká podoba jména Jiří
Jiří Ryšavý, používá jméno Jirka Rysavy (* 1954) – český podnikatel v USA

příjmení osob
 Antonín Jirka (1943–1998) – český historik umění
 David Jirka (* 1982) – český veslař
 Josef Jirka (1926–2000) – československý lední hokejista
 Karol Jirka (1933-?) - slovenský silniční motocyklový závodník
 Miroslav Jirka (* 1975) – český fotbalista

místopisné jméno
 Jirka (Izrael) – město v Izraeli

Externí odkazy